Perling ist der Ortsname von

 Perling (Außernzell), Ortsteil der Gemeinde Außernzell, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Perling (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern